Села:
 Глибівка — Івано-Франківська область, Богородчанський район
 Глібівка  — Київська область, Вишгородський район
 Глибівка — Хмельницька область, Новоушицький район